Die 11. Auflage des Badminton-Europapokals fand 1988 im sowjetischen Moskau statt. Zum ersten Mal siegte dabei das gastgebende Team SAC Omsk, welches in einem packenden Finale den dänischen Titelverteidiger Triton Aalborg mit 4:3 besiegten.

Die Ergebnisse

Weblinks 
 www.sbg.ac.at (englisch)

1988
Europapokal 1988
Europapokal 1988